SQQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Šiauliai (Lituania)
 sqq – codice ISO 639-3 della lingua sou